Stati Uniti d'America
Matagorda – comunità non incorporata della Contea di Matagorda, Texas
Baia di Matagorda – baia del Texas
Isola di Matagorda – isola del Texas
Penisola di Matagorda – penisola del Texas